Bonito kan syfta på:

 Bonito – samlingsnamn för olika arter av mellanstora rovfiskar i familjen makrillfiskar

Geografi

Brasilien 

 Bonito (kommun i Brasilien, Pernambuco, lat -8,52, long -35,69), 
 Bonito (ort i Brasilien, Pernambuco, Bonito, lat -8,47, long -35,73), 
 Bonito (kommun i Brasilien, Mato Grosso do Sul, lat -20,91, long -56,34), 
 Bonito (ort i Brasilien, Mato Grosso do Sul, Bonito, lat -21,12, long -56,48), 
 Bonito (kommun i Brasilien, Pará), 

 Bonito (kommun i Brasilien, Bahia),

Italien 

 Bonito, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Avellino,

Mexiko 

 Bonito, Guanajuato, ort, San Miguel de Allende, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar